Creme oder Crème (, ‚Rahm‘, von ) steht für:

 Hautcreme, halbfeste streichfähige Zubereitung zum Auftragen auf die Haut
 Sonnencreme, Schutzmittel vor Sonnenbrand
 Creme (Lebensmittel), Speisenkomponente oder eigenständiges Gericht
 Schuhcreme, Gemisch zur Pflege von Schuhoberflächen

Farbe:
 Naturfarben, Farbton oder Palette von Farbtönen

Personen:
 Benjamin Creme (1922–2016), schottischer Künstler und theosophischer Autor
 Lol Creme (* 1947), englischer Musiker

Crème steht für:
 Likör, aromatische Spirituose mit hohem Zuckergehalt

Siehe auch:

 Crème de la Crème
 Graeme